Esistono più comuni francesi con questo nome

Lussan – Gard
Lussan – Gers